

Aziende 
 CNH Industrial – gruppo industriale italo-statunitense operante nel settore dei capital goods

Codici 
 CNH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Claremont, New Hampshire (Stati Uniti)
 cnh – codice ISO 639-3 della lingua haka chin